Ramsholm kan syfta på följande platser:

Estland 

Ramsholm, Estland, halvö i Nuckö kommun i Lääne län,

Finland 

 Ramsholm, del av Vattkast, Korpo, Åboland, 
 Ramsholm, Houtskär, Åboland,  (9 ha)
 Ramsholm, Pargas, Åboland, 
 Ramsholm, Kimitoön, Åboland,  (2 ha)
 Ramsholm, del av Lilla Bråtaholm, Ingå, Nyland,

Åland 

 Ramsholm (Kumlinge, Åland), 
 Ramsholm (Björkö, Kumlinge, Åland),  (17 ha)
 Ramsholm (Nötö, Brändö, Åland), 
 Ramsholm (Baggholma, Brändö, Åland),  (32 ha)

Se även
Ramsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar